Église Saint-Frézal de Grèzes dans le département de la Dordogne
 Église Saint-Frézal de Grèzes dans le département de la Lozère